Cochleosaurus est un genre éteint de tétrapodes temnospondyles, connu via les espèces fossiles C. bohemicus découverte en nombre en République tchèque et C. florensis. Il a vécu à la fin du Carbonifère, au Moscovien, il y a environ 310 millions d'années de cela.

Classification

Voir aussi

Article connexe 
Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Bibliographie

Références taxinomiques 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Paléontologie en Tchéquie
Taxon fossile décrit en 1885